Площадь Испания () — площадь, расположенная в центральной части Хагатны, административного центра острова Гуам, где во времена испанского правления на Гуаме располагался дворец губернатора.

В 1974 году площадь была введена в Национальный реестр исторических мест США.

История 
Площадь сильно пострадала во время Второй мировой войны.

В одной части находится современный музей Гуама, а в другой испанский каменный мост Сан-Антонио, статуя русалки Сирены. Также на ближайшей горе остались части испанского форта Апуган, а также кафедральный собор Сладчайшего Имени Марии.

Музей Гуама 
Музей Гуама, расположенный рядом с Собором Сладчайшего Имени Марии был основан в 1932 году в небольшом здании на площади. Здание музея было полностью разрушено во время бомбардировок острова в 1944 году. Позже в 1954 году музей был вновь открыт в Садовом Доме (Garden House) на площади Испании. В 1962 году тропический шторм Тайфун Карен разрушил здание музея. В 1970-80-х годах экспозиция музея размещалась в отремонтированном Садовом Доме и Публичной библиотеке Гуама. В 2005 году правительством Гуама было принято решение о строительстве нового здания для мзуея.

Собор Сладчайшего Имени Марии 
Католический собор Сладчайшего Имени Марии — это кафедральный собор Архиепархии Аганьи с 1965 года имеет статус Малой базилики. Собор расположен на восточной стороне площади Испании. Освящённая 2 февраля 1669 года церковь состояла из деревянной часовни, вокруг которой со временем были построены другие здания, а также и Губернаторский дворец. Церковь была разрушена во время Второй мировой войны. Современный собор здесь был построен в 1959 году.

См. также 
 Гуамская операция (1944)

Примечания 

Площади США
Архитектура Гуама
Хагатна
Объекты Национального реестра исторических мест на Гуаме